Хьютете́лько () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла. Административный центр — Сан-Хуан-Хьютетелько.

Население — 37 910 человек (2010 год).

История 
Город Сан-Хуан-Хьютетелько основан в 1895 году.

Примечания 

Муниципалитеты Пуэблы